Emilia – imię żeńskie
 Emilia – wieś w województwie łódzkim
 Emilia – naukowa nazwa pięknotki – rodzaju roślin z rodziny astrowatych
 Emilia – region historyczny we Włoszech, współcześnie w regionie Emilia-Romania
 Emilia – osiedle w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście
 Emilia – dom meblowy w Warszawie
 Emilia – tunel w Polsce w ciągu drogi ekspresowej S1 w województwie śląskim
 „Emilia” – film polski
 Emilia – piosenkarka bułgarska